В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA Marco Island 1984, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Гана Мандлікова і Гелена Сукова виграли титул, у фіналі перемігши пару Енн Гоббс і Андреа Джегер 3–6, 6–2, 6–2.

Сіяні пари 

 Бонні Гадушек /  Венді Вайт (чвертьфінал)
 Енн Гоббс /  Андреа Джегер (фінал)

 Джоанн Расселл /  Вірджинія Рузічі (1-ше коло)
 Лесті Аллен /  Міма Яушовец (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

WTA Marco Island